Uładzimir Adaszkiewicz (ur. 1949) – deputowany do Izby Reprezentantów Białorusi
 Uładzimir Adaszkiewicz (ur. 1953) – zastępca ministra gospodarki Białorusi